Агилера има више значења:
  Агилера (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агилера (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику